Marie van Hessen-Darmstadt (1824-1880), dochter van Lodewijk II van Hessen-Darmstadt en Wilhelmina van Baden, trouwde met Alexander II van Rusland en werd  Marie Alexandrovna
Marie van Hessen-Darmstadt (1874-1878), dochter van Lodewijk IV van Hessen-Darmstadt en Alice van Saksen-Coburg en Gotha